

Сельць — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Сельць — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства